Београдска митрополија може имати следећа значења:

 Назив за средњовековну Београдску епархију у време када су њени архијереји носили почасни наслов митрополита (14—15. век)
 Назив за Београдску епархију из времена обновљене Српске патријаршије (16—18. век), када су архијереји ове епархије такође носили почасни наслов митрополита 
 Назив за Београдску митрополију као самоуправну црквену област која је створена након Пожаревачког мира (1718) за подручје Краљевине Србије и Тамишког Баната
 Назив за Београдску епархију Цариградске патријаршије, након 1766. године, када су архијереји ове епархије такође носили почасни наслов митрополита
 Назив за самоуправну Београдску митрополију у обновљеној Кнежевини и Краљевини Србији након добијања црквене аутономије (1831) и стицања аутокефалности (1879)

Београдска митрополија се такође може односити на:

 Археолошке остатке средњовековног митрополитског двора у Београду.
 Дворове и резиденције београдских митрополита из 18—20. века у Београду.

Види још 
 Митрополија (вишезначна одредница)